Mboloko (« lièvre » ou « petite antilope » en lingala) peut faire référence à :
 le , rivière centrafricaine ;
 le , rivière congolaise ;
 le Céphalophe bleue (), ou Mboloko, espèce de mammifères ;
 , série de courts métrages congolais.

Voir aussi